Альтамонт () — топоним США.

Топоним США 
  — город в Иллинойсе.
  — перевал в Калифорнии.
 
  — город в Канзасе.
  — деревня в Миссури.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — поселение в Орегоне.
  — поселение в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.
  — городок в Южной Дакоте.
  — городок в Юте.

Altamont 
 Altamont Commuter Express — калифорнийский пригородный поезд.
  — американская рок-группа (2000 — )

Прочее 
  — гоночная трасса в г. .
 Альтамонт — рок-фестиваль, который прошёл здесь 6 декабря 1969 года.
 Дойл, Чарльз Альтамонт (1832—1893) — английский художник, отец Артура Конана Дойла.

См. также 
 Альта и Монт